Renacimiento es el primer episodio de la sexta temporada de Futurama, con el que se renueva la serie. Se emitió el 24 de junio de 2010 en el canal Comedy Central y emitida el 26 de febrero de 2012 en Latinoamérica en el canal FOX.

Sinopsis 
El Hipnosapo aparece en la pantalla y la voz de Bender dice que olvidarán que el programa fue cancelado por 'idiotas' y después revivido por 'idiotas más grandes'. Después Fry aparece en escena en el laboratorio del profesor, preguntándole por qué su cabello está esponjado y cómo obtuvo tantas quemaduras en el cuerpo. El Profesor le explica que después de pasar por el agujero de gusano al final de Into The Wild Green Yonder emergieron cerca de la Tierra junto a la nave Nimbus, la cual destruyó la nave de Planet Express en una explosión en la cual el profesor se salvó gracias a su sistema especial de defensa mientras que los cuerpos de todos los demás cubrieron solamente sus cabezas. El profesor logra revivir a todos salvo a Leela que entra en un coma irreversible mientras que para revivir a Bender el profesor tiene que utilizar una bomba muy poderosa y para gastar la energía extra Bender tiene que festejar sin descanso para no explotar.

Fry, en su desesperación por recuperar a Leela crea una versión robótica de ella y junto a un chip especial creado por el profesor logran revivir sus memorias, pero la Leela robot se da cuenta de que es una robot al recibir un mordisco de Nibbler, luego la pandilla envía al cadáver de Leela a un planeta para que sirva de alimento a un comedor de cíclopes. Mientras, las fiestas ruidosas de Bender despiertan a la verdadera Leela la cual se confunde por la aparición de la Leela Robot y pelean para saber quién se quedara con Fry mientras este agarra un arma amenazando que disparará a una de las dos pero accidentalmente se dispara a sí mismo y revela que él también es un robot. El profesor les explica que durante la explosión Fry protegió a Leela por lo que su cuerpo se destruyó casi por completo y creó una versión robot de él; sin embargo la estática del robot hizo que entrara en cortocircuito y explotara, haciendo que Leela quedara en coma, el robot Fry se quemara casi por completo y a ambos les diera un estado de amnesia temporal.

Poco después el verdadero Fry emerge de la Máquina de Nacimiento absorbiendo todas las células madre; las réplicas robot de Fry y Leela deciden que se aman y se van juntos. Bender harto de festejar, se detiene y sus vibraciones de energía empiezan a colapsar provocando que le salgan las piezas incluyendo un ojo dándole la apariencia de un cíclope. Poco después llega la criatura comedora de cíclopes, la cual debía comerse el cadáver de Leela en su funeral, que se escondía en la nave de Planet Express, pero se come a Bender pensando que era un cíclope y la criatura muere incinerada por dentro. Bender gasta toda su energía extra y mientras todos salen a celebrar,y al final Zaap Brannigan sale de la Máquina de Nacimiento junto al cadáver del comedor de cíclopes.

Producción 
El 9 de junio de 2009, 20th Century Fox anunció que Comedy Central va a emitir Futurama con 26 nuevos episodios de veinte minutos que comenzarán a amitirse a mediados de 2010. Un pequeño grupo de los guionistas anteriores volverán a la serie. Al principio se anunciaba que los actores principales de doblaje que son, Billy West, John DiMaggio, y Katey Sagal volverían también, pero el 17 de julio de 2009, se anunció que cambiarían al equipo de doblaje completo, porque 20th Century Fox no cumplía con los requisitos de los sueldos de los personajes. Muchos admiradores fueron desanimados porque en la Convención Internacional de Cómics de San Diego el grupo no estaba completo. Según Phil LaMarr (quien hace la voz de Hermes en la serie), la invitación al grupo fue rechazada por FOX Broadcasting Company debido a una discusión de los salarios.

Al final del mensaje, Maurice le mandó un mensaje que se unieran al grupo de Facebook llamado: "Save the Voices of Futurama" (Salven a las voces de Futurama) que actualmente el grupo está eliminado, LaMarche anunció que el grupo original volvería para los nuevos episodios. Toronto Star, anunció en su sitio web que el grupo original de Futurama ha firmado contratos con Fox para hacer para más 26 episodios. Cohen y Groening mandaron un correo electrónico a sus fanes que decía que Billy West, Sagal, DiMaggio, LaMarche, MacNeille, Tom, LaMarr, y Herman volverán a la serie, que se emitirá en junio de 2010.

Cohen dijo en el periódico Newsday en agosto de 2009 que habían hecho el trato de 26 episodios: "Esto aumentará a 26. No puedo garantizar será 26. Pero pienso que hay una posibilidad bastante buena que será exactamente 26." Fox ha sido un poquito reservada sobre ello, aún internamente. Pero nadie está demasiado preocupado. Nos sumergimos delante ". Dos episodios estaban en el proceso de ser registrados en aquel tiempo, con un adicional "seis guiones... con los trabajos, que se extienden en la escala de 'esto es una idea loca en la cual la abuela de alguien pensó' a 'es todo sobre el papel'.... "El primer episodio es llamado 'Rebirth' en una manera sorprendentemente literal, como las cosas resultan".

Véase también 
 Anexo:Episodios de Futurama

Referencias 

<noinclude>

Episodios de Futurama